Maestrale bezeichnet:
 einen Wind, siehe Mistral (Wind)
 eine italienische Schiffsklasse, siehe Maestrale-Klasse